Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-srbský pár Leander Paes a Janko Tipsarević, který nestartoval společně. Paesovým spoluhráčem se stal francouzský hráč Édouard Roger-Vasselin, zatímco Tipsarević se rozhodl soutěže nezúčastnit, ačkoli na turnaji vyhrál dvouhru.

Vítězem se stala francouzsko-švýcarská nenasazená dvojice Benoît Paire a Stanislas Wawrinka, která v boji o titul zdolala německý pár Andre Begemann a Martin Emmrich poměrem 6–2 a 6–1.

Nasazení párů 
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor  (čtvrtfinále)
  Leander Paes /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Rajeev Ram  (čtvrtfinále)
  Jamie Delgado /  Ken Skupski (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2013
ATP World Tour 2013